Propomatoceros är ett släkte av ringmaskar. Propomatoceros ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Propomatoceros